Le cromlech sud de Kerlescan (ou cromlech de Kerlescan) est un ancien cromlech de Carnac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe, jouxtant un centre équestre, est situé à une trentaine de mètres de l'alignement de Kerlescan et environ  au sud du tumulus de Kerlescan.

Description 
Le cromlech est formé de 39 pierres disposées en quadrilatère.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le cromlech est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Tumulus de Kerlescan
 Alignement de Kerlescan
 Cromlech nord de Kerlescan

Références 

Kerlescan sud
Monument historique à Carnac
Monument historique classé en 1929
Kerlescan sud

de:Cromlechs von Kerlescan